Raki urotelialne są rodzajem raka (nowotworu złośliwego) powstające w drogach moczowych (pęcherzu moczowym, moczowodzie, miedniczkach i kielichach nerkowych). Wywodzą się one z nabłonka błony śluzowej dróg moczowych (rak przejściowokomórkowy).

 rak urotelialny pęcherza moczowego
 rak urotelialny gruczołu krokowego
 inne raki urotelialne